Dahria Beatty (ur. 7 marca 1994 w Whitehorse) – kanadyjska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Whitehorse CC Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 12 grudnia 2009 roku, podczas zawodów Noram Cup w kanadyjskiej miejscowości Vernon, gdzie uplasowała się na 32. pozycji na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 13 grudnia 2012 roku w Canmore, gdzie uplasowała się na 57. pozycji na dystansie 10 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas piątego etapu Ski Tour Kanada w Canmore, gdzie uplasowała się na 15. pozycji w spricie stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 

 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Whitehorse